Fullmäktig kan avse

Fullmäktig – en person med fullmakt 
Fullmäktig – en medlem i fullmäktige